est une locution portugaise signifiant « croix du Sud ».

Culture et société 
 Cruzeiro do Sul est un film de Fernando Lopes, sorti en 1966.
 Serviços Aéreos Cruzeiro do Sul est une ancienne compagnie aérienne.

Toponyme 

 Cruzeiro do Sul, une localité de l'État de l'Acre ;
 Cruzeiro do Sul, une localité de l'État du Paraná ;
 Cruzeiro do Sul, une localité de la microrégion de Lajeado-Estrela dans l'État du Rio Grande do Sul ;
 l'avenue Cruzeiro do Sul, une importante artère de la ville de São Paulo.